Le nom Todd Collins peut faire référence à 
Todd Collins (né en 1970), un joueur de football américain, ayant joué comme linebacker.
Todd Collins (né en 1971), un joueur de football américain, ayant joué comme quarterback.

Voir aussi